Ulpian Domicjusz (ur. II wieku, zm. 223), jeden z najwybitniejszych rzymskich jurystów
 Ulpian z Emesy – retor z czasów Konstantyna Wielkiego
 Ulpian z Tyru – (ur. III wieku, zm. 306) – święty katolicki